Paulo Bento (trainer), een Portugese voetbaltrainer en voormalig speler
 Paulo Bento (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul